Airbourne — австралийская рок-группа, играющая в стиле хард-рок. Она была основана в 2003 году.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Airbourne
Airbourne
Airbourne